Martin Krist ist der Name folgender Personen:

* Martin Krist (Historiker) (* 1961), österreichischer Historiker 
 Martin Krist, ein Pseudonym von Marcel Feige (* 1971), deutscher Schriftsteller